Dartmoor peut désigner :

 le Parc national de Dartmoor, une région naturelle du sud-ouest de l'Angleterre devenue un parc national ;
 Dartmoor, une race de poney originaire de la région ;
 la Prison du Dartmoor, est une prison pour hommes de catégorie C, localisée à Princetown dans le comté de Devon.
 Dartmoor est aussi le nom d'un zoo situé en Angleterre. Il a également inspiré un film " nouveau départ" .
 le cimetière de Dartmoor situé à Bécordel-Bécourt à l'est d'Albert et géré par la CWGC.